З:

 З — буква
 З — серия паровозов

См. также 
 Z
 3
 Ҙ
 Ӟ
 Ѯ